Collegio elettorale di Avola – collegio elettorale della Camera dei deputati
Collegio elettorale di Avola – collegio elettorale del Senato della Repubblica